

Patronyme 

 Ernest Hamy (1842-1908), anthropologue et ethnologue français ;
 Maurice Hamy (1861-1936), astronome français ;
 Paul Hamy (1982-), acteur et mannequin français.

Toponyme 

 , montagne syrienne.

Prénom 
 
 , réalisateur finnois.

Divers 
 Éditions Viviane Hamy, maison d'édition française ;
 Planisphère de King-Hamy, une des plus anciennes cartes contenant une représentation du Nouveau Monde.
Patronyme français